Solinka (rzeka) – trzecia co do długości rzeka w Bieszczadach, wpadająca do Zalewu Solińskiego
 Solinka – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Cisna